Saku může být:

Saku (Estonsko) – městečko v Estonsku
Pivovar Saku –  v tomto městečku se nacházející pivovar
Saku (pivo) – souhrnné označení piva vařeného v sackém pivovaru
Saku (obec) – samosprávná obec zahrnující městečko Saku a několik okolních sídel
Saku (Nagano) – město v Japonsku v prefektuře Nagano